«Сидящий одесную» () — драматический кинофильм режиссёра Валерио  Дзурлини. Участвовал в программе Венецианского кинофестиваля, но фестиваль был отменён в связи с майскими событиями.

Сюжет 
Морис Лалуби, лидер освободительного движения одной из стран Центральной Африки, схвачен и вместе с солдатом и вором-итальянцем Оресте посажен в тюрьму, где подвергается пыткам.

Основано на биографии Патриса Лумумбы.

В ролях 
 Вуди Строуд — Морис Лалуби
 Франко Читти — Оресте
 Жан Серве — командир
 Пьер Паоло Каппони — офицер
 Стивен Форсайт
 Лучано Лоргас
 Сальво Базиле
 Джузеппе Трансокки
 Сильвио Фьоре
 Ренцо Росси
 Мирелла Панфини

Награды и номинации
 Международный кинофестиваль в Чикаго
 Гран-при — «Золотой Хьюго» (номинация)
NAACP Image Award
 Лучшая мужская роль (номинация)
Серебряная лента
 Лучшая операторская работа в цвете (номинация)

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы Валерио Дзурлини
Фильмы-биографии Италии
Фильмы о заключённых
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 1968 года